Ravel peut désigner :

Patronyme 
 Antoine Ravel (1893-1970), homme politique français ;
Charles-Antoine Ravel (1798-1860), écrivain de langue occitane et militant républicain ;
 Charles Joseph Colnet Du Ravel (1796-1832), journaliste, libraire, poète et écrivain satirique français ; 
 Christian Ravel (1948-1971), motocycliste français ;
 Jean-Édouard Ravel (1847-1920), peintre suisse ;
 Édouard Ravel de Malval (1822-1900), peintre français ;
 Gaston Ravel (1878-1958), cinéaste français ;
 Ginette Ravel (1940-2022), chanteuse québécoise ;
 Jean Ravel (né au ), monteur de cinéma français ;
 Jean-François de Ravel de Puycontal (1732-1810), général de brigade français ;
 Luc Ravel (né en 1957), évêque français ;
 Marcel Ravel (1906-1990), pharmacien et dignitaire maçonnique français ;
 Marie Ravel (née au ), actrice française ;
 Maurice Ravel (1875-1937), compositeur français ;
 Pierre-Alfred Ravel (1814-1885), acteur de théâtre français,
 Roger Ravel (1917-2013), général de brigade français ;
 Sandra Ravel (1910-1954), actrice italienne ;
 Plusieurs militants anarchistes d'Aimargues :
 Antoine Ravel (1870-?) ;
 Henri Ravel (1898-?) ;
 Urban Ravel, dit « Crosti » ou « Crausti » (1877-?).

Toponyme 
 Ravel, commune du Puy-de-Dôme.
 Château de Ravel, dans le Puy-de-Dôme.

Littérature 
 Ravel, roman de Jean Echenoz, Éditions de Minuit, 2006 .

Autres 
Ravel, cratère sur Mercure.
RAVeL (Réseau autonome de voies lentes), liaisons douces (piétons, cyclistes, cavaliers) créées en Région wallonne (Belgique) sur des chemins de halage, des anciennes voies de chemins de fer, etc.
 Procédure d'inscription RAVEL, procédure française de recensement des vœux des élèves des classes de terminale pour leurs futures études supérieures.
 Ravel, marque d'automobiles française du début du .
 Lycée Maurice-Ravel, lycée situé dans le  de Paris.
 Les Blérots de R.A.V.E.L., groupe français de chansons comiques.
 (4727) Ravel, astéroïde.
Ravel Morrison (né en 1993), footballeur anglais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme